Luis I de Baviera (nacido Luis Carlos Augusto; Estrasburgo, 25 de agosto de 1786-Niza, 29 de febrero de 1868) fue el segundo rey de Baviera desde su ascenso al trono, en 1825, hasta su abdicación, en 1848. Fue el primogénito de su predecesor, el rey Maximiliano I, y miembro de la Casa de Wittelsbach.

Biografía 
Luis era el hijo primogénito del rey Maximiliano I de Baviera y de su primera esposa, la princesa Augusta Guillermina de Hesse-Darmstadt. Durante su juventud adquirió el gusto por las artes, efectuando numerosos viajes a Italia. Tomó parte en las guerras napoleónicas, inicialmente con las tropas de Napoleón Bonaparte, para luego cambiar de bando en 1813.

En 1810, se casó con la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen, a la que le sería repetidamente infiel; con motivo de las celebraciones nupciales, se realizaron celebraciones populares que son consideradas como el origen de la Oktoberfest, fiesta de la cerveza de Múnich.

Tras la muerte de su padre en 1825, Luis ascendió al trono. En 1833, favoreció la formación de la Unión Aduanera de Alemania. Adoptó una política constitucional moderada durante los primeros años de su reinado, pero más tarde gobernó como un monarca absoluto en respuesta al espíritu revolucionario que triunfaba en Europa. Los políticos católicos dominaron la vida del país en la última década de su mandato, pero no consiguieron que desterrara a su amante, la bailarina irlandesa Lola Montez.

Abdicó en favor de su hijo, Maximiliano II de Baviera, durante la Revolución de 1848, que se extendió desde Francia a otras partes de Europa. Posteriormente se trasladó a Francia, donde pasó casi todo el resto de su vida, muriendo en Niza en 1868.

Descendencia 
Luis I contrajo matrimonio en Múnich el 12 de octubre de 1810 con la princesa Teresa de Sajonia-Altemburgo. La pareja tuvo en total nueve hijos:
 
 Maximiliano II (1811-1864), rey de Baviera (1848-1864); con sucesión.
 Matilde Carolina (1813-1862), casada con el gran duque Luis III de Hesse-Darmstadt; sin sucesión.
 Otón I (1815-1867), designado rey de Grecia (1832-1862); sin sucesión.
 Teodolinda (1816-1817), que falleció prematuramente.
 Leopoldo (1821-1912), regente de Baviera (1886-1912); padre del futuro rey Luis III de Baviera.
 Aldegunda (1823-1914), casada con el duque Francisco V de Módena.
 Hildegarda (1825-1864), casada con el archiduque Alberto de Austria, duque de Teschen; con sucesión.
 Alejandra (1826-1875), fallecida soltera. 
Adalberto (1828-1875), casado con la infanta Amalia de Borbón, hermana del rey consorte de España, Francisco de Asís; con sucesión.

Honores

Referencias

Véase también 
 Luis II de Baviera
 Historia de Múnich

Enlaces externos 

Reyes de Baviera de la dinastía Wittelsbach
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Alsacianos
Grandes maestres de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Grandes cruces de la Legión de Honor
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Caballeros grandes cruces de la Orden de San José
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Estense
Nacidos en Estrasburgo
Fallecidos en Niza
Caballeros de la Orden del Elefante